Plusieurs villes possèdent une rue ou une avenue du Hoyoux :

Rue du Hoyoux à Herstal
 Avenue du Hoyoux à Huy

Voir aussi 
 

Hoyoux Rue